Kochanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kochanowski von Stawczan (1817–1906), österreichischer Politiker

 Jerzy Kochanowski (Historiker), polnischer Historiker  
 Roman Kochanowski (1857–1945), polnischer Maler